Contea di Westmoreland o Westmoreland County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Westmoreland (Pennsylvania)
 Contea di Westmoreland (Virginia)

Può riferirsi anche a:
 Contea di Westmoreland (Nuovo Galles del Sud) – in Australia